Adelheid von Savoyen ist der Name folgender Personen:

 Adelheid von Savoyen (Maurienne) (um 1092–1154), französische Königin
 Henriette Adelheid von Savoyen (1636–1676), bayerische Kurfürstin